est patriarche de Constantinople de 610 à 638.
  est pape de 687 à 701.
  est catholicos de l'Église apostolique arménienne de 992 à 1019.
  est primat de l'Église orthodoxe russe de 1927 à 1945.